Александр I (Александр Молосский; —) — правитель Эпира (с 350 года до н. э.) из династии Пирридов; сын Неоптолема I, брат Олимпиады, дядя и одновременно зять (муж сестры) Александра Македонского, двоюродный дядя Пирра.

Биография 
Александр воспитывался при дворе правителей Македонии. В 350 году до н. э. царь Филипп II сместил его дядю Арриба и отдал эпирский престол Александру.

В 337 году до н. э. Олимпиада оставила Филиппа II и прибыла ко двору брата, побуждая его вступить в войну с Македонией. Отношения между державами были улажены браком Александра I с его племянницей — дочерью Филиппа Клеопатрой. На свадебном пиру Филипп был умерщвлён неким Павсанием, руку которого, возможно, направляли Пирриды.

В 334 году до н. э. греки из Тарента  Александра I на помощь в борьбе с туземными обитателями Лукании и Бруттия. Он одержал победу и в 332 году до н. э. заключил договор с римлянами. Тем не менее италийская кампания стоила ему жизни: вероломство заложников привело к его гибели в неравном бою с луканами.

Родство с великими полководцами Античности

Литература

Ссылки 
 

Правители Эпира
Пирриды
Правители Европы IV века до н. э.
Монархи, убитые в IV веке до н. э.
Монархи, погибшие в бою